Андре́ас Шрёдер (; ) — немецкий борец вольного и греко-римского стилей. По вольной борьбе: чемпион и призёр чемпионатов мира, Европы, ГДР и ФРГ, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.

Спортивные результаты

Вольная борьба 
 Чемпион мира (1991), серебряный призёр чемпионата мира (1987), бронзовый призёр чемпионатов мира (1982, 1986).
 4-кратный чемпион Европы (1986, 1990, 1991, 1992), серебряный призёр чемпионата Европы (1987), бронзовый призёр чемпионатов Европы (1984, 1985, 1988).
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.
Выступал на Олимпийских играх 1992 года (5 место).
 7-кратный чемпион ГДР (1982—1988).
 Чемпион ФРГ (1991), серебряный призёр чемпионатов ФРГ (1992, 1993, 1994, 1995, 1996).
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (1979).
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (1980).
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юношей (1978).

Андреас Шрёдер боролся на 20 крупнейших международных турнирах (Олимпийские игры, чемпионаты мира и чемпионаты Европы) и выиграл 13 медалей.
Шрёдер также являлся успешным борцом-ветераном. Он выиграл в общей сложности пять титулов чемпиона мира в этой возрастной группе.

Греко-римская борьба 
 Участник Чемпионата мира 1986 года в Будапеште (6 место).

Видео 
 Чемпионат мира 1991, вольная борьба, до 130 кг, финал: Андреас Шрёдер (Германия) — Геннадий Жильцов (СССР)

Примечания

Ссылки 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.

Чемпионы ГДР по борьбе
Борцы Германии
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы супертяжёлого веса